szumy sejsmiczne;
 Szum – rzeka na Roztoczu;
 szumy – określenie progów rzecznych;
 szum – rodzaj sygnału, np. akustycznego;
 szum – wada obrazu rejestrowanego cyfrowo
 Szumy – dawna wieś na Litwie, obecnie część wsi Krakszle
 Szumy (lub Szum) – dawny folwark na Białorusi w obwodzie grodzieńskim

de:Rauschen
es:Ruido